Geografie

 Fitzgerald (Georgia), plaats in de VS
 Fitzgerald (rivier), rivier in West-Australië
Politiek
 John F. Kennedy (John Fitzgerald Kennedy), President van de Verenigde Staten van 1961 tot 1963
 Desmond FitzGerald, Iers politicus
 Garret FitzGerald, Iers politicus
Literatuur
 F. Scott Fitzgerald, Amerikaans schrijver
Natuurkunde
 George FitzGerald, Brits natuurkundige
Culinair
 Fitzgerald (restaurant), restaurant in Rotterdam
Media

 Ella Fitzgerald, Amerikaans jazzzangeres
 Scott Fitzgerald (zanger), Brits zanger
 Geraldine Fitzgerald, Iers filmactrice

 Fitzgerald (band), Belgische muziekgroep

Ierse achternaam